Das WTT Contender Doha 2022 war das zweite Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 18. bis 24. März 2022 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 20. März 2022)

Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2022